Фени́че ():
 «Ла Фениче» — театр в Венеции.
 «La Fenice (опера)» — опера-буфф Киммо Хаколы (2012).
 Фениче — торговая марка Смоленской чулочной фабрики